Wasserschleben ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Wasserschleben (1812–1893), deutscher Rechtshistoriker
 Ludwig von Wasserschleben (1798–1867), preußischer General der Infanterie